Gaifman ist der Familienname von:

 Haim Gaifman (geb. 1934), israelischer Mathematiker
 Milette Gaifman (geb. 1971), israelische Kunsthistorikerin